Baloun může být:

 Baloun – literární postava z románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

příjmení
 Václav Baloun (1875–1954) – český činoherní herec a režisér
 Zdeněk Baloun (1918–1978) – český malíř a ilustrátor
 Jiří Baloun (* 1961) – český voják a diplomat